Kakuro (inaczej Cross-Sums lub Kakro) – numeryczna krzyżówka. Polega na wpisywaniu cyfr od 1 do 9 tak, aby zsumowały się do liczby wskazanej w pionowym lub poziomym bloku. W jednym bloku nie mogą się powtarzać takie same cyfry. Zabawa podobna jest do popularnej gry sudoku.

Unikatowe kombinacje 
Poniższa tabelka przedstawia unikatowe kombinacje cyfr w bloku kakuro, czyli takie, które są jedyną możliwością uzyskania danej liczby na danej ilości pól:

Możliwe kombinacje 
Poniższa tabelka przedstawia wszystkie możliwe kombinacje cyfr w bloku kakuro, tak aby uzyskać daną liczbę:

Linki zewnętrzne 
 

Rozrywka matematyczna